Als Rajon Tschernjachowsk werden in Russland bzw. in der Ukraine genannt:
 Rajon Tschernjachowsk in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Rajon Tschernjachowsk (Schytomyr) in der Oblast Schytomyr, Ukraine